Ōsaki puede referirse a:
Ōsaki, una villa en la prefecture de Miyagi;
a Ōsaki, un pueblo en la préfecture de Kagoshima;
a Ōsaki, un distrito de Tokio;
o la estación de Ōsaki en Shinagawa, Tokio.